Mount Ayr – località statunitense nell'Indiana
Mount Ayr – località statunitense nell'Iowa